Regierung Haughey steht für folgende Regierungen Irlands:

 Regierung Haughey I (1979–1981)
 Regierung Haughey II (1982)
 Regierung Haughey III (1987–1992)